

Роллінгвуд — місто, штат Техас
 Роллінгвуд — переписна місцевість, штат Каліфорнія